«Аль-Джамахирия» () — государственный телеканал Ливии, который находился под контролем режима Муаммара Каддафи, но теперь он является независимым каналом. Он принадлежал Ливийской Арабской телерадиовещательной компании Джамахирия, в которой размещались государственные телеканалы и радиостанции.

При Каддафи 
Канал транслировал политическую и официальную деятельность правительства Ливии, прямую трансляцию заседаний Народного Собрания, выступления «руководства революции» и чтения «Зеленой книги», написанной ливийским лидером, и который был опубликован в 1975 году. Канал начинал вещание утром и заканчивал вещание вечером, читая стихи из Корана и Гимном, прежде чем уступить место трансляции национального радио. В 1997 году начал трансляцию через спутники Arabsat и Hot Bird в арабский мир и Европу. Во время гражданской войны в стране канал транслировал пропаганду в пользу режима Каддафи, прямые трансляции его сторонников и выступления ливийского лидера, последний из которых транслировался на канале 20 августа 2011 года.

22 августа 2011 года станция была взята повстанцами Национального переходного совета Ливии, которые вошли в Триполи накануне. После нескольких неудачных попыток вернуть его после войны сторонниками старого режима, канал, наконец, был перезапущен в 2014 году и теперь транслируется через Nilesat.

Сейчас 
Контент канала состоит из музыкальных клипов, снятых на Youtube в честь Муаммара аль-Каддафи и Великой Социалистической Народной Ливийской Арабской Джамахирии, политических аналитиков Ливии, текущих новостей, документальных фильмов о режиме Каддафи и чтений Корана. Канал имел русскую редакцию

Примечания

Ссылки 
 Пропаганда против военного вмешательства НАТО в Ливию
 Настроечная таблица
 Государственный гимн 
 Последние часы вещания телеканала в 2011 году
 Анти-НАТОвская песня 

Телеканалы Ливии
Средства массовой информации Ливии